Кулі́ш — страва білоруської та української кухонь.

Відомі носії
 Куліш Віктор Васильович — український фізик; доктор фізико-математичних наук, професор; академік-засновник АН ВШ України (1992).
 Куліш Володимир Іванович — голова Чернівецької обласної державної адміністрації (2006—2010).
 Куліш Володимир Миколайович (1917 — після 1950-х) — український письменник.
 Куліш Дмитро Олександрович (* 1977) — старшина резерву Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Куліш Іван Володимирович (1964—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Куліш Іван Фомич — український поет.
 Куліш Лариса Юліанівна (1931—2001) — український мовознавець.
 Куліш Микола Гурович (1892—1937) — український письменник.
 Куліш Микола Полікарпович (1944) — український фізик. Доктор фізико-математичних наук, професор. Член-кореспондент НАН України. Академік АН ВШ України.
 Куліш Микола Юхимович (1929—2008) — академік, доктор економічних наук, голова виконкому Миколаївської обласної ради.
 Куліш Нестор (*1925-?) — український православний єпископ.
 Куліш Олена Анатоліївна ( 1955) — українська художниця
 Куліш Олена Борисівна (1968—2014) — українська волонтерка; Народний Герой України.
 Куліш Ольга Володимирівна (1961) — українська журналістка. Заслужений журналіст України.
 Куліш Пантелеймон Олександрович (1819—1897) — український письменник, поет, драматург, фольклорист, етнограф, перекладач.
 Куліш Сергій Володимирович (1993) — український стрілець, срібний призер Олімпійських ігор 2016 у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів.
 Куліш Станіслав Васильович — полковник Збройних сил України, кавалер ордена Данила Галицького
 Куліш Станіслав Костянтинович (1989) — український футболіст, нападник. Найкращий бомбардир Першої ліги України 2014/15.
 Куліш Тетяна Анатоліївна ( 1958) — українська художниця декоративно-ужиткового мистецтва.
 Куліш Юхим Костянтинович (1794 — 1885(1886?)) — український бандурист.
 Куліш Яків Савелійович (1904—1999) — радянський кінооператор.
 Куліш-Зіньків Леонід Зіновійович (1944—2007) — український поет-сатирик, гуморист.

Примітки 

Українські прізвища